Die B Grupa 1991/92 war die 43. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 17. August 1991 und endete am 30. Mai 1992.

Modus 
20 Mannschaften spielten an 38 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und Vizemeister stiegen in die A Grupa auf, während die letzten vier Teams in die W Grupa abstiegen.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. geschossene Tore – 5. Fairplay

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1991 92
Fußballsaison 1991/92